

Населені пункти та їхні частини

 Дворек — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дворек — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Дворек — частина села Войшин у гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Дворек — частина села Недонь у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дворек — частина села Осецьк у гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дворек — частина села Ольшак у гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Дворек — частина села Ольза в гміні Ґожице Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Дворек — частина села Неклань-Мали в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дворек — осада в гміні Міколайкі-Поморське Штумського повіту Поморського воєводства
 Дворек — осада в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки